Sudhof ist der Familienname folgender Personen:

 Margaretha Sudhof (* 1959), deutsche Juristin und Staatssekretärin
 Siegfried Sudhof (1927–1980), deutscher Literaturwissenschaftler, Philologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sudhoff
 Südhof
 Sudenhof, Ortsteil von Hagenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Rudolf Suthoff-Groß